

Шеррилл — місто, штат Арканзас
 Шеррилл — місто, штат Айова
 Шеррилл — місто, штат Нью-Йорк